Октябрь Шестнадцатого ― роман русского писателя Александра Солженицына. Продолжение романа «Август Четырнадцатого», посвящённого вступлению России в Первую мировую войну. Книга объёмна по содержанию, имеет 75 глав, укомплектована картами России.

Октябрь Шестнадцатого повествует о российском обществе, находившемся на грани Русской революции. Солженицын выбирает в качестве персонажей представителей всех слоёв общества — от солдат и крестьян до царя Николая II, царицы Александры Федоровны, а также Ленина и Парвуса. В отличие от первого романа, книга не вращаются вокруг каких-либо конкретных исторических событий — вместо этого она в основном изображает повседневную жизнь своих героев.

Литературная форма произведения ― роман, по замыслу автора, должна была позволить ему соединить воедино то, что лучше всего можно описать как собрание эссе. Солженицын помещает длинные и подробные разговоры (обычно диалоги) между персонажами в своём романе в качестве способа представления своих политических и философских взглядов. Несколько вымышленных персонажей, являют собой образы очень тонко замаскированных исторических деятелей. В разговорах между героями поднимается множество вопросов, важных для понимания раскола общества в дореволюционной России. Хотя сам Солженицын открыто презирал левые/либеральные тенденции в российской политической мысли в тот период, в романе он даёт наиболее красочное представление о них наряду со своими собственными воззрениями.

Содержание 
Действие романа происходит в 1916 году. Русская армия воюет против немцев в районе белорусских лесов Дряговца и Голубовщины. Военные действия заморожены. Герой романа, Саня Лаженицын, вспоминает русское отступление под огнём немецкой артиллерии летом 1915 года. Он был участником этого события. В тылу, в Москве и Петрограде обсуждают бесполезность войны, растущее недовольство действиями правительства. Корпусные командиры, Мрозовский и Куропаткин, вели войну без успеха, но, несмотря на это, удостоились служебного повышения. Полковник Воротынцев, будучи в отпуске, отправился в Петроград. 

Саня встретил бригадного священника, отца Северьяна. Отец Северьян рассказал ему,  что отпускал душу тяжелораненому солдату Чевердину. Старообрядец Чевердин обвинял «государственного» священника в неимении истинной благодати.  Лаженицын вспоминает из истории гонения на «раскольников» XVII-XVIII веков. По мнению А. И. Солженицын в них преследовалась лучшая часть русского народа. 

Разговор постепенно перешел на учение Льва Толстого. Саня говорит, что он приемлет толстовское отрицание внешней обрядности, даже и самого креста! Отец Северьян говорит, что: «Толстой вовсе и не христианин, никуда он из православия не вышел в старости – а никогда в православии и не был. Толстой – прямой плод вольтерьянского нашего дворянства, которому из аристократической гордости не хватило смирения перенять народную веру. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту двухтысячелетнюю веру сразу и реформирую! Толстой повторяет самый примитивный протестантизм, из Евангелия выбросил две трети, взял от религии одну низшую её часть, этику – и ещё величается этим. А высшее общество, которому не нужна никакая вера, которому плевать и на толстовское учение прославляет Льва Николаевича из оппозиционного к власти задора: ах, как великий писатель клянёт государство и церковь!»

В последующих главах Солженицын даёт обзор взаимоотношений между российской властью и обществом на рубеже XIX-XX веков, рассматривает эпоху реформ Александра II, народнический террор, контрреформы Александра III, описывает, как русское правительство в начале царствования Николая II не приняло умеренные земские проекты преобразований – и поплатилось за это вспышкой революционных убийств.

Примечания

Ссылки 
 П. Е. Спиваковский Ленин и чёрт: история одной (не)встречи в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо» — Transactions of the association of Russian - American  scholars in the U.S.A. New York, 2010. Vol. XXXVI. P. 121 – 139.
 Bayley, John. Invitation to a Revolution. New York Times. February 7, 1999.
 Mahoney, Daniel J. The wheel turns. (review of November 1916:The Red Wheel/Knot II). The New Criterion. February 1999.
 Seltzer, Richard. November 1916: the Red Wheel: Knot II by Alexander Solzhenitsyn. Samizdat.com.

Романы 1983 года
Романы Александра Солженицына
Русские исторические сочинения
Книги о Первой мировой войне